Sem Limites (filme)
UFC Sem Limites

Música
 Sem Limite (álbum de Babado Novo)
 Sem Limite (álbum de Cássia Eller)
 Sem Limite (álbum de Ivete Sangalo)
 Sem Limite (álbum de KLB)
 Sem Limite (álbum de Sandy e Junior)
 Sem Limite (álbum de Santamaria)
Ou ainda:
 Sem Limites (álbum de Aline Barros)
 Sem Limites (álbum de MC Duduzinho)

Desambiguação